Plaats in Indonesië
 Asinan (Bawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Asinan (Kalibening), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java